Das Herrendoppel der Canadian Lawn Tennis Championships 1946 war ein Tenniswettbewerb in Ottawa.

Ergebnisse 
Bis zum Achtelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quelle 
 Ottawa Journal und The Montreal Gazette, Ausgaben vom 23–29. Juli 1946

Tennisturnier in Ottawa
Tennisturnier 1946